Намибия на летних Олимпийских играх 2016 года будет представлена как минимум в четырёх видах спорта.

Состав сборной 

  Бокс
 Матиас Амуньела
 Джонас Джуниас

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Дэн Крейвен
 Вера Адриан

  Велоспорт-маунтинбайк
 Мишель Форстер

  Лёгкая атлетика
 Минхардт Каваниви
 Алина Армас
 Хелалиа Йоханнес
 Беата Наигамбо

  Стрельба
 Габи Аренс

Результаты соревнований

Бокс 

Квоты, завоёванные спортсменами являются именными. Если от одной страны путёвки на Игры завоюют два и более спортсмена, то право выбора боксёра предоставляется национальному Олимпийскому комитету. Соревнования по боксу проходят по системе плей-офф. Для победы в олимпийском турнире боксёру необходимо одержать либо четыре, либо пять побед в зависимости от жеребьёвки соревнований. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальных поединках, становятся обладателями бронзовых наград.

 Мужчины

Велоспорт

Шоссе 
Мужчины

Женщины

Маунтинбайк 
Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Шоссейные дисциплины

Женщины
 Шоссейные дисциплины

Стрельба 

В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

 Женщины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Намибии  на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский комитет Намибии

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года